Öræfajökull peut désigner :
 l'Öræfajökull, un volcan d'Islande constitué d'une caldeira ;
 l'Öræfajökull, un glacier d'Islande situé dans la caldeira du même nom.